António Pires  ist der Name folgender Personen:

* António Pires (Schriftsteller) (* 1916), portugiesisch-angolanischer Schriftsteller
 António Pires (Jesuit), portugiesischer Jesuit
 António Pires (Regisseur), portugiesischer Regisseur